Schweizer puede hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Anton Schweitzer (1735-1787), compositor alemán.
 Antonio Fernando Mello Schweitzer de Oliveira (1982-), actor naturalizado y ciudadano argentino-brasileño.
 Brian David Schweitzer (1955-), político estadounidense.
 Carlos Mauricio Schweitzer (1838-1892),  contador, banquero e inversionista argentino.
 Claude-Adrien Schweitzer (1715-1771), filósofo francés, nieto de Johann Friedrich Schweitzer.
 Darrell Charles Schweitzer (1952-), escritor, editor, y poeta estadounidense.
 Hans Herbert Schweitzer (1901-1980), artista, diseñador gráfico y propagandista alemán.
 Johann Baptist von Schweitzer (1833-1875), político socialdemócrata y poeta dramático alemán.
 Johann Friedrich Schweitzer (1630-1709), alquimista, y autor de libros de alquimia, botánica, y medicina.
 Julián Schweizer (1998-), surfista uruguayo.
 Louis Schweitzer (1942-), empresario suizo y personalidad en el área de los negocios.
 Ludwig Philipp Albert Schweitze (1875-1965), médico, filósofo, teólogo, y músico alemán nacionalizado francés, misionero médico en África y Premio Nobel de la Paz en 1952.
 Miguel Álex Dennis Schweitzer Walters (1940-), abogado, académico, político, y diplomático chileno.
 Miguel Álex Schweitzer Speisky (1908-1997), abogado, académico, y político chileno.

Miscelánea 
 Estación Dr. Schweitzer, estación ferroviaria de la localidad de Victoria, en el partido de San Fernando, Gran Buenos Aires, Argentina.
 Glaciar Schweitzer, glaciar de la Antártida.
 Hospital Albert Schweitzer Haití, centro de salud fundado en 1956, que fundamentalmente proporciona atención médica y programas de salud y desarrollo, a una comunidad del Valle de Artibonite, en el centro de Haití.
 Torneo Albert Schweitzer, competición internacional de baloncesto que se celebra cada dos años en la ciudad alemana de Mannheim.